Na Słowacji
 Červená studňa – źródło
 Červená studňa –  przełęcz w Górach Szczawnickich
 Červená studňa – sztuczny zbiornik wodny w Górach Szczawnickich